Potisek peut faire référence à : 
 Timoteï Potisek (1983-2009), pilote français de moto-cross.
 Milko Potisek (1989-), pilote de moto français.
 Javier Laynez Potisek (1959-), juge de la Cour suprême de justice du Mexique.
 Klemen Potisek (1970-), économiste slovène.
 Annie Potisek (1943-), personnalité politique française.